Lijst van hertogen van Alba
 Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), voormalig landvoogd van de Nederlanden